Drnek steht für:

 Drnek (Tschechien), eine Gemeinde im tschechischen Okres Kladno

Drnek ist der Familienname folgender Personen:

 Gero Drnek (* 1960), deutscher Keyboarder der Rockband Fury in the Slaughterhouse